Grote Berg (Curaçao), een berg
Grote Berg (Eindhoven), een straat